Die Richterin – film del 1917 diretto da Paul von Woringen
Die Richterin – film tv del 1974 diretto da Klaus Grabowsky
Die Richterin – film del 1990 con Christoph M. Ohrt